Le nom Yadkin peut désigner :
 le comté de Yadkin, en Caroline du Nord ; 
 la rivière Yadkin.

Voir aussi  
 Yadkinville, le siège du comté de Yadkin.